Echo Summit ist die Bezeichnung für:

 Echo Summit (Pass), ein Gebirgspass im El Dorado County, im US-Bundesstaat Kalifornien, auch bekannt als Johnson Pass
 Echo Summit (Skigebiet), ein Skigebiet in der Nähe der Stadt South Lake Tahoe im US-Bundesstaat Kalifornien